Coopmans ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Coopmans (* 1957), niederländischer Eisschnelllauftrainer
 Baptiest Coopmans (* 1965), niederländischer Manager
 Lucas Coopmans (* 2000), luxemburgischer Fußballspieler
 Kathy Coopmans, US-amerikanische Schriftstellerin
 Paul Coopmans (1962–2007), belgischer Ornithologe